Mangano ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Mangano (* 1962), US-amerikanischer Politiker
 Silvana Mangano (1930–1989), italienische Schauspielerin
 Venero Mangano (1921–2017), US-amerikanischer Mobster
 Vincent Mangano (1888–1951), US-amerikanischer Mafioso
 Vittorio Mangano (1940–2000), italienischer Mafioso